Denna lista över de närmaste stjärnorna innehåller alla kända stjärnor och bruna dvärgar inom 5 parsec  (16 ljusår) från jorden, ordnade efter avstånd.  Förutom solsystemet finns det ytterligare 50 stjärnsystem inom det avståndet.  Dessa system innehåller totalt 61 stjärnor med fusion och åtta bruna dvärgar.  Alla finns inom Vintergatan.  Bara nio av dessa himlakroppar är ljusstarka nog att se med blotta ögat.. Bara tre av dem, förutom solen, finns med i Lista över de ljusaste stjärnorna: Alfa Centauri, Sirius, och Procyon.

Lista
Stjärnor synliga med blotta ögat har sin magnitud i ljusblått nedan.  Vissa parallaxer och avstånd är preliminära data.

Karta i 3-D över de närmaste stjärnorna

Följande karta visar alla stjärnsystem inom 14 ljusår från solen, förutom den nyupptäckta bruna dvärgen UGPS 0722-05. Dubbel- och trippelstjärnor visas "staplade"; i varje stapel visar stjärnan närmast mittplanet den korrekta positionen. Färger som i tabellen ovan.

Framtiden och det förflutna

Stjärnorna rör sig hela tiden i rymden, i sina banor runt Vintergatan. Vilken stjärna som är närmast solen kommer därför att variera med tiden, vilket visas i figuren här bredvid.

Se även 
 Lista över de närmaste ljusa stjärnorna

Referenser

Externa länkar
"The 100 nearest star systems", Research Consortium on Nearby Stars 

The dynamics of the closest stars

Listor över stjärnor